Мураднияз Язмухаммедович Абилов (; ) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родился в 1967 году в Ашхабаде. Образование высшее. В 1992 году окончил Туркменский национальный институт мировых языков. По специальности — преподаватель русского языка и литературы.

1992—2000 — на различных должностях в Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

2000—2010 — секретарь Ахалского велаятского комитета Демократической партии Туркменистана.

2010—2014 — хяким города Абадан Ахалского велаята Туркменистана, хяким Абаданского этрапа города Ашхабада.

2014—2015 — управляющий делами аппарата Совета старейшин Туркменистана, вице-президент .

05.06.2015 — 14.08.2015 — хяким Копетдагского этрапа города Ашхабада.

14.08.2015 — 13.01.2017 — хяким города Ашхабада.

13.01.2017 — 15.07.2018 — Министр коммунального хозяйства Туркменистана.

Награды и звания 
 Медаль «Гайрат»
 Медаль «За любовь к Родине»

Варианты транскрипции имени 
 Имя: Мыратнияз

Примечания

Ссылки 

Хякимы Туркменистана
Хякимы Ашхабада
Министры Туркменистана
Родившиеся в Ашхабаде